O Campeonato Carioca de Handebol Feminino é uma competição realizada entre diversos times de handebol feminino do estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia é chamado de Campeonato Estadual Feminino de Handebol do Rio de Janeiro, sua organização fica a cargo da Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro.

Em alguns anos não houve edições devido a poucos clubes no Estado do Rio de Janeiro oferecer a modalidade esportiva Handebol Feminino, em determinado período houve campeonatos mas com ausência de clubes com equipes competitivas, ocorrendo pleno domínio do Clube Esportivo Mauá, que teve cinco títulos da Taça Brasil Adulto (1991, 1992, 1993, 1994 e 1995) e na Liga Nacional de Handebol Feminino três títulos (1999, 2003 e 2004) e três vices (1997, 2000 e 2001), em parceria com a UNIVERSO-RJ, como mantinha equipes fortes para as competições nacionais dominava com elas as edições dos estaduais.

Campeões 
{| width=60%
|-
!bgcolor=#1E90FF|Ano
!bgcolor=#1E90FF|Campeão

|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|1982 a 1989
|align=center|C.E.Mauá (oito títulos seguidos)

|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|1990 a 2006
|align=center|C.E.Mauá /  UNIVERSO (dezessete títulos seguidos)

|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|2007
|align=center|America Football Club (Rio de Janeiro)

|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|2008 e 2009
|align=center| Não houve

|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|2010
|align=center|GE Duque de Caxias

|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|2011 e 2012
|align=center| Não houve

|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|2013
|align=center|Vila Olímpica Manoel Tubino

|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|2014
|align=center|Vila Olímpica Manoel Tubino
|-

|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|2015/2016 (Finais)
|align=center|Nilópolis Handebol Clube

|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|2016
|align=center|Vila Olímpica Manoel Tubino/FC Brasil Basel
|-

|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|2017
|align=center|UFRRJ/ACUR
|-

|- bgcolor=#D0E7FF
|align=center|2018
|align=center|CHAC/Legião Handebol
|-
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|align=center|2019
|align=center|CHAC/Legião Handebol|-
|
|
|-
!2020
!Não Houve Campeonato por conta das Restrições da COVID
|-
|
|
|-
!2021
!Clube de Handebol Aline Chicória - CHAC
|}

 Curiosidades Maria José Batista de Sales, a Zezé Sales, é um dos maiores nomes do Handebol do Rio de Janeiro sendo nada mais que vinte e duas vezes seguida campeã estadual de 1985 a 2006 pelo Clube Esportivo Mauá e várias vezes campeã nacional. Em 2014, aos quarenta e cinco anos, ainda joga e dirige o time de handebol de areia, Z5 Handebol, conquistando um campeonato brasileiro 2008/09 e quatro estaduais do Rio de Janeiro em 2009, 2010, 2011 e 2013.

 Categorias de Base 
As categorias de base no Handebol são divididas em Mirim(atualmente Sub-12), Infantil(atualmente Sub-14), Cadete(atualmente Sub-16), Juvenil(atualmente Sub-18) e Júnior(atualmente Sub-20 no feminino e Sub-21 no masculino), nos últimos anos a Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro''' não organizou campeonatos no Mirim, no Infantil e no Júnior, na Júnior as atletas passam atuar logo pelo adulto, na mirim e infantil atuam mais em competições escolares o que prejudica no desenvolvimento técnico da modalidade dentro do Rio de Janeiro.

Campeões Estaduais Júnior - Atualmente Sub-20

Campeões Estaduais Juvenil - Atualmente Sub-18

Campeões Estaduais Cadete - Atualmente Sub-16

Campeões Estaduais Infantil - Atualmente Sub-14

Campeões Estaduais Mirim - Atualmente Sub-12

Ligações Externas 
https://www.facebook.com/fherjoficial

Ver Também 
Campeonato Carioca de Handebol Masculino

 
Competições de handebol feminino do Brasil